Lotin peut désigner :

 Adolphe Lotin Same, un pasteur baptiste camerounais
 Eboa Lotin, un compositeur et musicien camerounais, son fils

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme